Ancotrema hybridum är en snäckart som först beskrevs av César Marie Félix Ancey 1888.  Ancotrema hybridum ingår i släktet Ancotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hybridum